EPUB, les initiales de l'église protestante unie de Belgique.
 EPUB, un format ouvert pour les livres numériques.